Boisvert ist der Familienname folgender Personen:

 Alex Boisvert-Lacroix (* 1987), kanadischer Eisschnellläufer
 Constance Boisvert (* 1982), kanadische Snowboarderin
 Evelyne Boisvert (* 1970), kanadische Wasserspringerin
 Hugo Boisvert (* 1976), deutsch-kanadischer Eishockeyspieler
 Serge Boisvert (* 1959), kanadischer Eishockeyspieler